Ratzel ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Ratzel (1844–1904), deutscher Zoologe und Geograph
 Friedrich Ratzel (Architekt) (1869–1907), deutscher Architekt
 Ludwig Ratzel (Politiker, 1785) (1785–1857), deutscher Politiker, MdL Baden
 Ludwig Ratzel (1915–1996), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Max-Peter Ratzel (* 1949), deutscher Polizeibeamter
 Ulrich Ratzel (* 1963), deutscher Physiker und Lepidopterologe

Ratzel steht für:
 Ratzel, Ortsteil von Itterbeck, Niedersachsen